Lherm (Alta Garona)
 Lherm (Lot)